

Toponymes 
 Crépy, commune française de l'Aisne
 Crépy, commune française du Pas-de-Calais
 Crépy-en-Valois, commune française de l'Oise
 Crépy, ancienne commune de Moselle rattachée à la commune de Peltre.

Patronymes 
 Simon de Crépy (1048-1081), comte d'Amiens
 Étienne Louis Crepy (c.1700-1759), cartographe, suivi en 1748 Georges-Louis Le Rouge

Produit 
Le crépy est un vin, une dénomination au sein de l'appellation vin de Savoie.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France